Il doppio del torneo di tennis Torneo Tenis Club Argentino 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bogdan e Ioana Raluca Olaru che hanno battuto in finale Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Maria Fernanda Alves 1-6, 6-2, [10-7].

Teste di serie 

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (primo turno)
 Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (Campionesse)

 Aleksandrina Najdenova /  Teliana Pereira (semifinali)
 Julia Cohen /  Chanel Simmonds (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo Tenis Club Argentino 2012